Findeisen est un nom de famille allemand de :

  (1943-), historien allemand, particulièrement concerné par l'histoire scandinave ;
 Otto Findeisen (1862-1947). chef d'orchestre et compositeur allemand ;
 Ulf Findeisen (1962-), sauteur à ski est-allemand ;
 Walter Findeisen (1903-1945), météorologue allemand.